Суперэттан 2014 — 15-й сезон с момента создания футбольной лиги Швеции в таком формате. Сезон стартовал 5 апреля и закончился 2 ноября 2014 года. В турнире приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Официальный сайт

2014
Швеция
Спорт в Швеции в 2014 году